Тепака има више значења:

 Тепака (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепака (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику